She's a He – cortometraggio del 1923 diretto da Albert Herman (come Al Herman)
She's a He – cortometraggio del 1930 diretto da Sam Newfield